Carabott est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 David Carabott (né en 1968), joueur de football maltais ; 
  (née en 1989), joueuse de football maltaise. 

Patronyme maltais